Тарба (; множ. Ҭараа, Аҭраа) — абхазская фамилия.

Известные представители 
 Тарба, Алексей Семёнович (1898—1937) — ген. прокурор Абхазской АССР.
 Тарба, Арзамет Сергеевич (1971—1993) — Герой Абхазии.
 Тарба, Астамур Борисович (род. 1961) — абхазский генерал.
 Тарба, Дата — абхазский абрек.
 Тарба, Даур Нуриевич (род. 1959) — абхазский политический деятель.
 Тарба, Зара Миктатовна (1948—2002) — акролог.
 Тарба, Заур Саидович (род. 2003) — российский футболист.
 Тарба, Иван Константинович (1921—1994) — абхазский, советский писатель.
 Тарба, Кандид Тарасович (1944—2016) — абхазский танцовщик и хореограф.
 Тарба, Нелли Золотинсковна (1934—2014) — абхазская писательница, переводчик.
 Тарба, Саид Заурович (род. 1968) — советский и грузинский футболист.
 Тарба, Тенгиз Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Тарба, Фазлыбей Кучевич (род. 1940) — Герой Абхазии. Командир Афоно-Эшерского батальона.
 Тарба, Хмаджир Сакутович — Кавалер всех 4-х степеней Георгиевского креста.

См. также 
 Представители рода Тарба 552 человека на 
 Представители одного из колен рода Тарба (Мгудзырхуа)